A 2004-es finn rali (hivatalosan: 54th Neste Rally Finland) volt a 2004-es rali-világbajnokság kilencedik futama. Augusztus 6 és 8 között került megrendezésre, 22 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 383 kilométert tett ki. A versenyen 68 páros indult, melyből 34 ért célba.

A versenyt Marcus Grönholm nyerte, akinek ez volt a negyedik sikere a finn világbajnoki futamon. Másodikként Markko Märtin zárt, harmadik pedig Carlos Sainz lett.

A futam a junior rali-világbajnokság szezonbeli negyedik futama is volt egyben. Ezt az értékelést a svéd Per-Gunnar Andersson nyerte, Kosti Katajamäki és Nicolas Bernardi előtt.

Egy magyar páros vett részt a viadalon. Tagai Tamás és Tagai Róbert egy Skoda Octavia WRC-vel indult a futamon. Kettősük a negyedik szakaszig jutott, ahol egy jobbkanyarban lecsúsztak az útról és versenyautójuk olyannyira összetört, hogy fel kellett adniuk versenyt.

Beszámoló

Szakaszok

Végeredmény

Források

Külső hivatkozások 

 A finn rali hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

finn